Культурные традиции Южно-Африканской Республики весьма разнообразны. Важнейший древний памятник творчества южноафриканских народов — наскальная живопись, созданная бушменами (изображения животных и людей найдены в Драконовых горах). Ещё более древние петроглифы, высеченные на камнях по берегам рек в Трансваале и на севере Капской провинции и изображающие слонов, антилоп, реже — сцены охоты. Традиционным занятием банту издревле было скотоводство и мотыжное земледелие, бушменов и готтентотов — преимущественно охота, но в последние десятилетия хозяйство и быт заметно изменились.

Литература 

С конца XIX века была создана обширная южноафриканская литература на африкаанс, английском и африканских языках ( языки ЮАР). Мировую славу получили такие писатели, как , О. Шрейнер, А. Джордан, Брайтенбах, П. Абрахамс и др. Нобелевскую премию по литературе 1991 года получила южноафриканская англоязычная писательница Н. Гординер.

Натуралист Ялмар Тесен известен своими произведениями о жизни диких животных.

Архитектура 
Архитектура южноафриканских городов весьма разнообразна. Местными архитекторами было внесено своеобразие в европейские стили — неоклассицизм, неоготику и создана «капская» архитектура.

Музыка и живопись 

Южноафриканская музыка и живопись характеризуется сочетанием элементов африканского и европейского искусства. Характерно возрождение традиционного африканского наследия. Всемирно известно южноафриканское церковное хоровое пение.

Один из самых известных южноафриканских художников —  (1853—1936), рисовавший пейзажи Западно-Капской провинции. Джерард Секото (1913—1993) — один из основоположников городского чёрного искусства.

Контркультурные движения 
Во второй половине XX века в ЮАР появилось контркультурное движение зэф, известными представителями которого являются группа Die Antwoord,  и веб-сайт Watkykjy.

Примечания